Christina Lindström kan avse:
 Christina Lindström (skådespelare) (född 1938)
 Christina Lindström (författare) (född 1972)